Scott Clements ist der Name folgender Personen:

* Scott Clements (General) (* 1941), kanadischer General 
 Scott Clements (Eishockeyspieler) (* 1962), kanadischer Eishockeyspieler 
 Scott Clements (Pokerspieler) (* 1981), US-amerikanischer Pokerspieler